Moussy je název nebo součást názvu více míst:

 Moussy (Marne) – francouzská obec v departementu Marne
 Moussy (Nièvre) – francouzská obec v departementu Nièvre
 Moussy (Val-d'Oise) – francouzská obec v departementu Val-d'Oise
 Moussy-le-Neuf – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne
 Moussy-le-Vieux – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne
 Moussy-Verneuil – francouzská obec v departementu Aisne